Ифке ван Белкум (, ) — голландская ватерполистка, игрок национальной сборной Нидерландов, чемпионка Олимпийских игр 2008 года. Автор победного гола в финальном матче олимпийского турнира в ворота сборной США (итоговый счет 9:8).

Дебютировала в составе национальной команды в 2005 году, участница чемпионата мира и Европы.

Два дяди Ифке Стэн (род. 1961) и Марк (род. 1965) выступали за национальную сборную Нидерландов по водному поло, участвовали в Олимпийских играх.

Ссылки 
 Профайл на сайте Олимпийских игр 2008
 Профайл на сайте regiosteunpunt.nl

Ватерполисты Нидерландов
Олимпийские чемпионы от Нидерландов
Олимпийские чемпионы по водному поло
Чемпионы летних Олимпийских игр 2008 года
Ватерполисты на летних Олимпийских играх 2008 года